Eus, dorp en gemeente in Frankrijk
 epizootic ulcerative syndrome, visziekte 
 Exploration Upper Stage, onderdeel van het raketsysteem Space Launch System
 Station London Euston, treinstation in Engeland, met stationscode EUS

Baskisch, Baskenland 

 Baskisch, Europese taal met ISO-taalcode eus
 .eus, top-leveldomein voor Baskische websites
 Euskaltel-Euskadi, Spaans-Baskische wielerploeg met UCI-code EUS (1994–2013)
 Euskadi Basque Country-Murias, Spaans-Baskische wielerploeg met UCI-code EUS (2015–2019)

Personen en personages 

 Özcan Akyol (1984), Nederlands schrijver, columnist en televisiepresentator, roepnaam Eus
 Eus (boek), autobiografisch boek van deze schrijver

 Eusebius van Caesarea (265–340), kerkhistoricus en bisschop
 Eugene Krijgsman, personage uit De verbouwing (roman) van Saskia Noort
 Eus Kuiper (1965), Nederlands dichter
 Eugène Marijnissen (1955), Nederlands voetballer en trainer
 Eus Roovers (1968), Nederlands kunstenaar, kinderboekenschrijver en columnist
 Eugène van Vijfeijken, (1951), Nederlands profvoetballer